Kiros est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Kiros est un prénom masculin, notamment éthiopien, porté par :
  (1948-1994), chanteur éthiopien ;
  (1988-), footballeur brésilien ;
 Robel Kiros Habte (1992-), nageur éthiopien.

Patronyme 

   (1985-), coureur éthiopien ;
   (1997), coureur éthiopien.

Fiction

Personnages 
 Kiros, oiseau fictif dans la série télévisée d'animation The Clone Wars de l’univers de Star Wars, originaire de la planète fictive Kiros ;
 Kiros Seagill, personnage fictif de Final Fantasy VIII, soldat de Galbadia ;

Planète 
 Kiros, planète tellurique fictive dans la série télévisée d'animation The Clone Wars.

Musique 
 , groupe rock et punk canadien formé en 2002.